Percival est un prénom masculin ou un nom anglo-saxon.

Personnalités

Percival comme patronyme 

 Susanna Percival (1667 – 1703), actrice anglaise ;
  (1795–1854), poète américain
 John Percival (1779–1862), officier dans l'US Navy
 Arthur Ernest Percival (1887–1966), général britannique de la Seconde Guerre mondiale
 Troy Percival (1969-), joueur américain de baseball
 James Percival (1983-), joueur anglais de rugby à XV
 Mark Percival (1993-), joueur anglais de rugby à XIII

Percival comme prénom 
 Leonard Percival Howell (1898-1981), prêcheurs du mouvement rastafari
 Neil Percival Young (1945-), musicien canadien
 Percival Christopher Wren (1885-1941), écrivain britannique
 Percival James Patterson (1935-), homme politique jamaïcain
 Percival Lowell (1855-1916), astronome amateur américain

Divers 
 Percival Aircraft Company, constructeur aéronautique anglais
 , un destroyer de l'US Navy
 Percival Street, à Hong Kong
 Le stade Percival-Molson est un stade de football canadien extérieur qui a été inauguré le .
 La rivière Percival, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Parsifal
 Perceval

Homonymie de patronyme